P234 peut faire référence à plusieurs navires :
 HMS Spey (P234), un patrouilleur de la Royal Navy ; 
 HMS Stratagem (P234), un sous-marin de la Royal Navy.